Честертаун има више значења:
 Честертаун (Њујорк)
 Честертаун (Мериленд)